Маратон за жене, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 14. августа на познатом Самбадрому. 

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012 није бранила Тики Гелана из Етиопије.

Земље учеснице 
Учествовало је 157 такмичарки из 80 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих маратонки 2016. године пре почетка такмичења (13. августа 2016), имале су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 14. августа 2016. година у 9:30 по локалном времену.,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-мартон за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Маратон на Летњим олимпијским играма